В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 6-7, 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (чвертьфінал)

 Відсутня
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Шеррі Екер /  Пола Сміт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International